Italienska vägen kan syfta på:

 Italienska vägen, Kullaberg – en väg väster om Mölle
 Den italienska vägen till socialism – en bok av Eric Hobsbawm från 1978